Rusanj est un toponyme qui peut désigner :
Rusanj, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Novo Goražde et dans la République serbe de Bosnie ;
Rušanj, une localité de Serbie située dans les faubourgs de Belgrade ; elle est située dans la municipalité de Čukarica, district de Belgrade.